Шарл I Бурбонски (; 1401 — 1456) био је бурбонски војвода.

Због реформи француског краља Шарла VII, Шарл I је 1440. године на челу незадовољног племства дигао устанак назван Прагерија. Устанак је угушен јула 1440, а Шарл и побуњени племићи принуђени су да траже опроштај од краља.

Породично стабло

Извори 
 Војна енциклопедија, том 9 (544)

Рођени 1401.
Умрли 1456.
Династија Бурбон